Sahl Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Sahl Kirke (Holstebro Kommune) – en kirke i Sahl Sogn i Holstebro Kommune
 Sahl Kirke (Viborg Kommune) – en kirke i Sahl Sogn i Viborg Kommune